Plumer peut faire référence à :

, enlever les plumes,
Plumer, un nom de famille.